Wunna (стилизовано под заглавные буквы) — второй студийный альбом американского рэпера Gunna. Альбом был выпущен 22 мая 2020 года через лейблы YSL Records и 300 Entertainment. В записи треков участвовали рэперы Янг Таг, Nechie, Lil Baby, Roddy Ricch и Трэвис Скотт. 24 июля 2020 была выпущена делюкс-версия альбома.

История 
В октябре 2019 года Gunna (настоящее имя Серхио Джаванни Китченс) объявил о планах выпустить альбом до конца года, который в итоге был отменен. 29 января 2020 года рэпер намекнул на выпуск своей новой музыки, за чем последовал сингл «Skybox», вышедший 6 марта. 17 марта 2020 года он объяснил, что название альбома — это не только игра слов его сценического имени, но, по его словам, расшифровывается как «Wealthy Unapologetic Nigga Naturally Authentic» (). В апреле 2020 года рэпер сообщил, что альбом должен был выйти уже к этой дате, но пандемия COVID-19 помешала его планам. Он объявил дату релиза 30 апреля. 18 мая вышел клип на заглавный трек «Wunna». Видео было снято на Ямайке и служит первой частью предстоящего документального фильма. Рэпер выкладывал тизер этой песни в марте 2020 года.

Отзывы 

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 62 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Итоговые списки

Коммерческий успех 
Альбом Wunna дебютировал на первом месте американского хит-парад Billboard 200 с тиражом 111000 альбомных эквивалентных единиц, став первым чарттоппером в карьере рэпера. Из общего тиража, 4000 это чистые продажи альбома, 106000 стриминговых потоков (единицы SEA) и менее чем 1000 пришлось на треки (единицы TEA).

Список композиций 
По данным сервиса Tidal и инстаграма певца.

Комментарии
  сопродюсер
 Все песни стилизованы под заглавные буквы. Например, «Skybox» записан как «SKYBOX».

Чарты

Примечания

Ссылки 

 Gunna — Wunna (FULL ALBUM) (Official Audio)

Альбомы 2020 года
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы YSL Records
Альбомы Gunna